Костерін — російське прізвище.

 Костерін Сергій Олексійович — український біолог, академік НАН України.
 Костерін Володимир Олександрович — президент швейцарського фонду «Скорочення ризиків».

Російські прізвища